Лед (филм) може бити:

 Лед (филм из 2012), српски филм
 , руски филм